Agency Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Agency Peak (Arizona)
 Agency Peak (Colorado)